

Personnalités 

 Moussa Benhamadi (1953-2020), chercheur et homme politique algérien, député, ministre ;
 Salaheddine Benhamadi (1963-), footballeur algérien.

Entreprises 
 Groupe Benhamadi Antar Trade, groupe industriel algérien.